Le tournoi Bahl and Gaynor Cincinnati Gaynor Cup 2020 est l'édition 2020 qui se déroule du 20 au 24 février 2020 à Cincinnati. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série et une wild card Weenee Low, la sœur de Low Wee Wern. 

En demi-finale, les quatre premières têtes de série se retrouvent et en finale, la star américaine et tête de série  Amanda Sobhy l'emporte face à la tête de série  Sarah-Jane Perry.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Cincinnati
Sport aux États-Unis en février 2020
Squash en 2020